Het jaar 901 in Romeinse cijfers;
Comité Maritime International;
Cockerill Maintenance & Ingénierie;
de afkorting CMi van het sterrenbeeld Kleine Hond;
Creation Ministries International;
Fairlight CMI, een model synthesizer.